ТХУ — многозначная аббревиатура:
 ТХУ — термохимическая установка
 ТХУ — трихлоруксусная кислота
 ТХУ — турбохолодильная установка
 ТХУ — театрально-художественное училище
 ОТХУ — Одесское театрально-художественное училище
 СПбТХУ — Санкт-Петербургское театрально-художественное училище имени Е. М. Падве

См. также 
  — аббревиатура латиницей